Through the Ashes of Empires — пятый студийный альбом грув-метал-группы Machine Head, выпущенный в 2003 году в Европе, Японии и Австралии. Из-за истечения контракта группы с Roadrunner Records, альбом не был издан 16 декабря в США вместе с релизом в других странах, как это было запланировано. Однако пластинка имела такой успех, что лейбл вскоре предложил коллективу новый контракт, и 20 апреля 2004 года Through the Ashes of Empires был официально выпущен в Америке.

Альбом ознаменовал возвращение группы к звучанию грув-метала, после двух альбомов выдержанных в стиле альтернативного метала. Основными темами песен традиционно стали социальные проблемы и личные переживания.

Through The Ashes Of Empires был удостоен преимущественно положительных отзывов со стороны музыкальных критиков, благосклонно оценивших перемены в звучании группы. Кроме того, альбом получил «серебряную» сертификацию от British Phonographic Industry, а также занял 88-ю строчку в Billboard 200. В США было продано более 100 000 копий альбома.

Предыстория 
В 2001 году, после релиза альбома Supercharger, группа отправилась в турне по США и странам Европы. К тому времени внутри группы сложились напряженные отношения, и, по словам Робба Флинна, ситуация обострилась настолько, что музыканты начали ставить под сомнение дальнейшее существование Machine Head.

В результате, по причине музыкальных разногласий и личных конфликтов, в мае 2002 года гитарист Ару Ластер решил покинуть группу. Для концертов в рамках европейского летнего тура коллектив пригласил гитариста Фила Деммела, ранее игравшего в треш-метал-группе Vio-lence, участником которой до 1992 года являлся и Робб Флинн.

В том же году, после летних концертов, Machine Head закончили запись своего первого концертного альбома Hellalive, который был издан в 2003 году. Вернувшись в США, некоторое время группа бездействовала, и Робб Флинн даже начал подумывать о том, чтобы присоединиться к Drowning Pool, которой, из-за смерти фронтмена Дейва Уильямса, требовался вокалист.

Machine Head к тому времени отказались от услуг Roadrunner Records. В поисках нового лейбла, музыканты приступили к сочинению и распространению демо-материала. В итоге группа записала демо Pins and Needles, состоящее из четырех радио-ориентированных композиций. Запись была отправлена в несколько звукозаписывающих компаний, однако не заинтересовала ни одну из них.

Комментируя демо, Флинн назвал звучание песен «сумасшедшим», а также сообщил, что в целом новый материал не тяжелее чем Burn My Eyes, но его звук — «до боли адский».

Запись и выпуск 
В мае 2003 года группа сообщила, что в записи альбома будет принимать участие Колин Ричардсон, продюсировавший предыдущие два релиза, Supercharger и Hellalive. Первоначально предполагалось, что он будет продюсером новой пластинки, но затем появилась информация о том, что это место займет , известный по работе с Napalm Death, Dimmu Borgir, At the Gates. В результате, кресло продюсера занял Робб Флинн, в то время как Ричардсону было поручено микширование композиций. Сам альбом планировалось выпустить в конце 2003 года или в начале 2004 года.

В июне музыканты в составе трех человек: Робба Флинна, Адама Дьюса и Дейва Макклейна направились в студию Sharkbite, Окленд, где до июля занималась работой над альбомом. По словам участников Machine Head, запись проходила в приподнятом настроении. Дейв Макклейн утверждал, что «такого воодушевления группа не испытывала со времен работы над The More Things Change». Также он положительно отозвался о роли Фила Деммела в записи композиций: «Фил делает что-то невероятное. Наличие двух талантливых гитаристов в группе позволило нам попробовать в звучании то, о чем мы и не могли помышлять в последние годы. Просто сказать, что мы рады этому альбому, было бы преуменьшением».

16 июня группа огласила название будущего альбома, Through The Ashes Of Empires, а также уточнила, что пластинку ориентировочно планируется выпустить 13 октября. 22 июля Робб Флинн сообщил о завершении записи альбома: «Вчера [21 июля] был наш последний официальный день в студии, и все прошло чертовски здорово».

В конце августа, после завершения микширования и мастеринга альбома, группа сообщила окончательный список композиций Through The Ashes Of Empires, а также анонсировала выпуск видеоклипа на песню «Imperium», который был выложен в свободном доступе на сайте Machine Head 9 ноября.

В октябре альбом был издан в Европе, Японии и Австралии. 16 декабря 2003 года состоялся релиз Through The Ashes Of Empires в мире, однако для слушателей из США дата выхода альбома была перенесена на апрель 2004 года, в связи с тем, что группа не смогла договориться ни с одним американским лейблом о выпуске пластинки. В итоге, коллектив подписал новый контракт на распространение альбома в США с лейблом Roadrunner Records, руководство которого было впечатлено высокими результатами релиза в европейских чартах.

Помимо стандартного издания, было выпущено специальное издание альбома, содержащее ранние демозаписи песен, а также короткое видео о записи Through the Ashes of Empires. В американском издании, в виде компенсации фанатам за долгое ожидание выхода альбома, добавилась песня «Seasons Wither» .

Музыкальный стиль 
По своей музыкальной составляющей альбом отличается от предыдущих записей коллектива. Он сочетает мелодизм и лиричность, присущие The Burning Red и Supercharger с тяжестью и мрачностью The More Things Change, а также с агрессией Burn My Eyes. При этом, по общему звучанию, в Through the Ashes of Empires преобладает звучание грув-метала, времён ранних записей группы. В дальнейшем, на таких альбомах как The Blackening и Unto the Locust, Machine Head развивали этот стиль, совершенствуя технику исполнения и усложняя структуру песен.

Несмотря на смену звучания, Through the Ashes of Empires не смог гармонично объединить разнородные элементы с предшествующих альбомов. Так композиция «Imperium» была написана под влиянием, выдержанной в стиле грув-метала, песни «11th Hour» группы Lamb of God. Скоростные «Bite The Bullet» и «Left Unfinished» записывались более приближенными к трэш-металу. Ещё одна песня, «In The Presence Of My Enemies», отличается частыми сменами темпа, а также быстрыми и точными партиями гитар. Композиция, «Elegy», напротив, содержит медленные и тяжелые рифы, контрастирующие с мелодичным пением Флинна, а «All Falls Down» сохранила в своем звучании ритмику и гитарные партии ню-метала.

Основными темами лирики песен альбома являются наркотическая зависимость, насилие в семье и борьба с самим собой. Такие песни, как «Left Unfinished» и «Days Turn Blue to Gray» фокусируются на теме издевательств над детьми и основываются на личных воспоминаниях Флинна. «Elegy» представляет собой размышление о глобальной катастрофе, а в «Descend The Shades Of Night» поется о приближающейся смерти.

Отзывы 

Альбом получил преимущественно доброжелательные отзывы критиков, высоко оценивших переход группы от альтернативного метала к грув-металу. Обозреватель Allmusic положительно отозвался об изменении звучания группы, особенно выделив открывающую композицию «Imperium», которая, по его мнению «затмевает половину альбома, возвращая зловещее величие и авторитет Machine Head раннего периода и напоминая триумфальные „Davidian“ и „Ten Ton Hammer“.» К слабым сторонам пластинки он отнес сохранившиеся элементы ню-метала, особенно заметные на примере песни «All Falls Down». Дон Кэй из Blabbermouth отметил общее разнообразие альбома, на котором нашлось место как тяжелой и мрачной «Imperium», так и скоростным трэшевым «Bite The Bullet» и «Left Unfinished», соседствующими с мелодичной «Elegy» и лиричной «Descend The Shades Of Night», написанной в духе классический метал-баллад. Кроме того, обозреватель выделил вокал Робба Флинна, варьирующийся на альбоме от эмоционального пения, до «кровожадных, преисполненных гневом», выкриков. Волкмар Вебер в своем обзоре для Rock Hard похвалил музыкантов за гармоничное звучание альбома, ведущее слушателя от скорости и тяжести «Imperium» к меланхоличной и трагичной «Descend The Shades Of Night».

Through the Ashes of Empires продемонстрировал более успешное выступление в чартах чем предшествующий альбом, Supercharger. Альбом занял 88-е место в Billboard 200 и попал в европейские чарты. Пластинка была сертифицирована как «серебряная» в Великобритании. В 2005 году Through the Ashes of Empires вошёл под 311-м номером в список The 500 Greatest Rock & Metal Albums of All Time журнала Rock Hard.

Список композиций

Участники записи 
 Machine Head
 Робб Флинн — вокал, гитара, продюсирование
 Фил Деммел — гитара
Адам Дьюс — бас-гитара
 Дэйв Макклейн — ударные

 Производство
 Уил Бартл — микширование
 Колин Ричардсон — микширование
 Марк Китон — звукорежиссер
 Эдди Шрейер — мастеринг
 Энди Снип — дизайн упаковки
 Бау Да — дизайн упаковки, фотографии
 Алекс Солка — фотографии

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы Machine Head
Альбомы Roadrunner Records